La Serie A 1995-96 fue la edición número 74 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. La temporada regular comenzó el 15 de septiembre de 1995. Los diez mejor clasificados accederían a los playoffs, con los seis primeros pasando directamente a cuartos de final, mientras que el Teorematour Milano descendería a la Serie A2.

El campeón sería por vigésimo quinta vez en su historia el Stefanel Milano tras derrotar en la final al Teamsystem Bologna en cuatro partidos.

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia
  Vencedor de la Copa de Italia

Playoffs

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket

1996
Baloncesto en 1995
Baloncesto en 1996